Chersonisos (griechisch ‚Halbinsel‘) ist der Name

 Chersonisos (Iraklio), eine Kleinstadt auf Kreta
 Chersonisos (Gemeindebezirk), ein Gemeindebezirk auf Kreta
 Chersonisos (Gemeinde), eine Gemeinde auf Kreta

 einer antiken Stadt auf Kreta, siehe Limenas Chersonisou